Влади́мир И́горевич Свижу́к (род. 12 сентября 1983, Москва, СССР) — российский футболист, нападающий.

Карьера 

Начинал свою профессиональную карьеру в реутовском «Титан». Хорошая игра за подмосковный клуб помогла Свижуку перейти в команду Первого дивизиона «СКА-Энергия», в которой форвард провел 3 сезона.

В 2007 году играл в клубе высшей лиги Белоруссии «Витебск», в 2008 — в чемпионате Казахстана за ФК «Астана». В том же году вернулся в Россию. Затем выступал за ряд команд Второго дивизиона.

Является вторым бомбардиром ФК «Истры» за её время выступлений в профессиональном футболе.

С июля 2013 года по июнь 2015 года был футболистом футбольного клуба «Долгопрудный». Контракт с клубом был заключён на один год, впоследствии продлён ещё на один год. По итогам сезона 2014—2015 года контракт продлён не был, после чего Свижук перешёл в «Олимпик».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Выпускники Московского городского педагогического университета
Игроки ФК «Титан» Клин
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Торпедо-ЗИЛ»
Игроки ФК «Истра»
Игроки ФК «Локомотив-Казанка»
Игроки ФК «Подолье» Москва
Игроки ФК «Долгопрудный»